Belmont Acres ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Belmont Acres (Maryland), im Caroline County
 Belmont Acres (Pennsylvania), im Dauphin County
 Belmont Acres (South Carolina), im Cherokee County
 Belmont Acres (Tennessee), im Washington County
 Belmont Acres (Virginia), im Campbell County